Jan van Egmond van de Nijenburg ist der Name folgender Personen:

 Jan Adriaan van Egmond van de Nijenburg (1675–1728), Bürgermeister von Alkmaar
 Jan Aegidius van Egmond van de Nijenburg (1693–1747), niederländischer Gesandter in Neapel und Reiseschriftsteller